Als Zwerggarnelen werden in der Aquaristik zwei Gattungen kleiner Garnelen aus der Familie der Süßwassergarnelen (Atyidae) bezeichnet:

 Caridina
 Neocaridina